Stará Ves può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Stará Ves, comune del distretto di Bruntál, nella Moravia-Slesia
Stará Ves, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Stará Ves nad Ondřejnicí, comune del distretto di Ostrava, nella Moravia-Slesia